Nacional Futebol Clube – società calcistica di Belo Horizonte, Minas Gerais
 Nacional Futebol Clube – società calcistica di Itaguaçu, Espírito Santo
 Nacional Futebol Clube – società calcistica di Manaus, Amazonas
 Nacional Futebol Clube – società calcistica di Uberaba, Minas Gerais